Харьковская городская дума — орган местного самоуправления Харькова в период 1785—1917 годов в Российской империи
Харьковская городская дума — повторно созванный орган местного самоуправления Харькова в 1919 году в период занятия города Вооружёнными силами юга России